Том Катена (; род. 27 апреля 1964) — американский врач, хирург и христианский активист. Работает в городе Гидель в Нубийских горах с 2008 года.

В 2015 году The New York Times публиковала инструкции о том, как пожертвовать Катене. В мае 2017 года он был награждён Премией «Аврора» за пробуждение гуманизма, получив грант в размере 100 тысяч долларов и дополнительный миллион долларов для распределения трём гуманитарным организациям по своему усмотрению.

Ранние годы и образование 
Родился в , в семье итало-американского судьи Джина Катены и его жены Нэнси. У Тома было шесть братьев и сестра. Его брат Павел — католический священник.

Катена окончил среднюю школу Амстердама, затем получил степень бакалавра в области машиностроения в Университете Брауна в 1986 году. Во время учёбы в Брауне Катена играл в команде по американскому футболу  и был членом братства . В 1987 году он провел год в качестве преподавателя английского языка в Токио. Позже благодаря стипендии ВМC США получил медицинскую степень в Университете Дьюка.

Карьера 
В 1992 году, во время своего четвёртого года в университете Дьюка, Том Катена отправился в свою первую миссию в Кению. После окончания университета в 1993 году он прошёл годичную стажировку по внутренним болезням в , а затем присоединился к Военно-морским силам США. В течение следующих четырёх лет он служил ; в этом качестве с 1994 по 1995 год он пребывал на . После увольнения из ВМС в 1997 году Катена поступил в аспирантуру в области семейной медицины в  в Терре-Хот, штат Индиана, а также участвовал в одномесячных поездках медицинской миссии в Гайану (1997 год) и Гондурас (1998 год).

Закончив аспирантуру в 1999 году, Катена решил продолжить добровольческую деятельность в  (CMMB) и провёл два с половиной года в качестве врача-миссионера в больнице Богоматери Лурдес Мутомо в сельском поселении  на юге Кении. С 2002 по 2007 год он работал консультантом в частной больнице миссии Святой Марии в Найроби.

Работа в Судане 
С помощью CMMB Катена вызвался помочь римско-католической епархии Эль-Обейда создать больницу Матери Милосердия в Нубийских горах. Она была построена в 2007 году и заработала в марте 2008 года. Регион был зоной активного конфликта с начала 2011 года, и Катена был единственным хирургом для окружающего населения в 750 000 человек. Подведомственная территория больницы охватывает примерно треть Южного Кордофана и cравнима по площади со всей Австрией. Путь пациентов до больницы часто занимает неделю автостопом или пешком. В любой момент времени в госпитале от 300 до 450 стационарных больных. Пациенты посещают госпиталь для лечения различных заболеваний, начиная от переломов, диареи,  и рака, а также все большего числа жертв бомбардировок или недоедания, вызванного войной.

Гуманитарная помощь в регионе ограничена. Немногие НКО работают в регионе из-за условий, созданных официальным Хартумом. С 2012 года помощь прямо не запрещена, но на практике добровольцам закрыт въезд в регион. По состоянию на 2013 в регионе присутствовали немецкая  и американская Samaritan’s Purse, но они не нанимали местных обученных врачей. Из-за всевозможных ограничений Катена иногда вынужден использовать методы лечения, применяемые десятилетия назад. Его ежемесячный доход порядка 350 долларов, при этом он вовлечён в работу круглосуточно и без выходных. Кроме того, он вовлекает местное сообщество в работу в качестве медсестер и другого вспомогательного персонала, отправляя их на обучение в Кению, Южный Судан и Уганду.

В мае 2014 года госпиталь подвергся бомбардировке суданским истребителем Су-24. Никто не пострадал, но теперь в госпитале создали ряд окопов, где пациенты и персонал могут скрыться на время обстрела.

Катена благодарит католическую веру и говорит, что вдохновлён святым Франциском Ассизским. Cреди местных жителей Катена известен как «Доктор Том» и широко уважаем.

Признание 
С 2016 года Катена является членом отборочного комитета ежегодной Премии за выдающееся служение христианской медицинской миссии (L’Chaim Prize for Outstanding Christian Medical Mission Service), учреждённой . В 2017 году он был назван лауреатом гуманитарной инициативы «Аврора», учреждённой годом ранее.

Семья 
С мая 2016 года Том Катена женат на женщине по имени Насима, местной медсестре.

Примечания 

Хирурги США
Выпускники Брауновского университета
Выпускники Инженерной школы Брауновского университета
Выпускники университета Дьюка
Выпускники Медицинской школы университета Дьюка